Prinzi ist der Familienname folgender Personen:
 Frank Prinzi, US-amerikanischer Kameramann und Regisseur
 Giuseppe Prinzi (1825–1895), italienischer Bildhauer aus Sizilien
 Giuseppe Prinzi (Keramiker) (* 1962), sizilianischer Maler, Bildhauer und Keramiker